Попытка переворота в Греции () — попытка свержения греческого правительства Панагиса Цалдариса, образованного представителями Народной партии, предпринятая в 1935 году провенизелистски настроенными военнослужащими с целью недопущения установления в государстве монархии.

В организации переворота принял активное участие Николаос Пластирас. 1 марта 1935 года начались антиправительственные выступления, однако успехом не увенчались и не встретили поддержки среди населения Афин и страны в целом. Правительство сразу же приняло меры: к 11 марта, в день высылки Венизелоса из Греции, все антиправительственные выступления были подавлены подчинявшимися правительству частями, находившихся под командованием Георгиоса Кондилиса.

После ликвидации попытки переворота был организован военный трибунал, в ходе которого 24 апреля расстреляли ряд провенизелистски и республикански настроенных военнослужащих, повесили двух генералов, Анастасиоса Папуласа и Милтиадиса Кимисиса, а также майора Стаматиса Воланиса. Венизелос и Пластирас заочно приговаривались к смерти. В политическом плане в результате подавления попытки переворота усилились позиции антивенизелистов, что привело к падению Второй Греческой Республики. В октябре 1935 года под давлением греческих войск правительство было вынуждено сложить свои полномочия. Кондилис провозгласил себя регентом вновь восстановленного королевства Греция.

Литература 
 

Конфликты 1935 года
1935 год в Греции
Март 1935 года
Государственные перевороты в Греции
Восстания в Греции